Mesterholdenes Europa Cup finale 1992 var en fodboldkamp der blev spillet den 20. maj 1992. Kampen blev spillet foran 70.827 tilskuere på Wembley Stadium i London, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1991-92. De deltagende hold var spanske FC Barcelona og italienske Sampdoria. Kampen var den første finale i turneringen hvor finaledeltagerne blev fundet efter et gruppespil, og den sidste inden man skiftede navn og format til UEFA Champions League.

Barcelona vandt kampen 1-0 på et frisparksmål af Ronald Koeman i den forlængende spilletid. Dette var FC Barcelonas første titel i Europas fineste turnering for klubhold, siden etableringen i 1956. Klubbens ærkerivaler fra Real Madrid havde før vundet turneringen seks gange.

Danske Michael Laudrup spillede hele kampen for Barcelona. Kampen blev ledet af den tyske dommer Aron Schmidhuber.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1991/92 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1992
FC Barcelona
U.C. Sampdoria
Fodbold i 1992
Fodbold i London
Finale 1992